Slutspelet i Copa Libertadores 2020 spelades mellan den 25 november 2020 och 30 januari 2021.

Seeding

Slutspelsträd

Matcher

Åttondelsfinaler

Match A

Grêmio avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 4–0.

Match B

Ackumulerat slutresultat 0–0. Nacional avancerade till kvartsfinal efter straffsparksläggning.

Match C

Palmeiras avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 8–1.

Match D

Ackumulerat slutresultat 1–1. Boca Juniors avancerade till kvartsfinal efter straffsparksläggning.

Match E

Ackumulerat slutresultat 2–2. Racing avancerade till kvartsfinal efter straffsparksläggning.

Match F

Libertad avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Match G

River Plate avancerade till kvartsfinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Match H

Ackumulerade slutresultatet 2–2. Santos avancerade till kvartsfinal enligt bortamålsregeln.

Kvartsfinaler

Match S1

Santos avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 5–2.

Match S2

River Plate avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 8–2.

Match S3

Palmeiras avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Match S4

Boca Juniors avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Semifinaler

Match F1

Santos avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Match F2

Palmeiras avancerade till final med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Final

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

Referenser

Slutspel